Взвейтесь, соколы, орлами!:
 «Взвейтесь, соколы, орлами!» — русская народная песня.
 «Взвейтесь, соколы, орлами!» — кинофильм студии Ленфильм, выпущен в 1980 году.
 «Взвейтесь, соколы, орлами!» — мультфильм студии Беларусьфильм, выпущен в 1991 году.

См. также 
 Hej, sokoły